

Codici 
 ddr – codice ISO 639-3 della lingua dhudhuroa

Informatica 
 DDR SDRAM – tipo di memoria

Musica 
 DDR – gruppo musicale norvegese

Sigle 
 DDR – abbreviazione di Dance Dance Revolution, videogame musicale a tempo della Konami
 DDR – abbreviazione di Decreto Dirigenziale Regionale
 DDR – abbreviazione di Deutsche Demokratische Republik (Repubblica Democratica Tedesca, detta anche Germania Est)
 DDR – abbreviazione di Daniele De Rossi, giocatore di calcio